Донецкий Военный Лицей (ранее Республиканский лицей с усиленной военно-физической подготовкой) — среднее общеобразовательное учебно-воспитательное заведение нового типа с военно-профессиональным направлением обучения и воспитания, расположенное в городе Донецк. Право на поступление в лицей имеют юноши, которые закончили 9 классов средней общеобразовательной школы, пригодны по состоянию здоровья обучаться в лицее и сдали вступительные экзамены.

История 
15 мая 1993 года на основании Постановления Кабинета Министров Украины от 19 августа 1992 года на базе Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи им. Епишева создан Донецкий лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

Первым начальником лицея, стал последний начальник ДВВПУ, полковник . С 1993 по 2000 год лицей был с трех годичной формой обучения. В 1997 году новым начальником лицея стал заместитель начальника лицея по воспитательной работе полковник Вишневский Петр Ростиславович. В 2000 году состоялся 5-й выпуск лицея, это был последний выпуск в лицее с трёхгодичной формой обучения, после этого и по настоящее время в лицее существует двух годичная форма обучения.

За два десятилетия учебное учреждение окончили 2793 выпускника, более 1000 из них в данный момент несут службу на офицерских должностях в различных силовых структурах Украины.

Воспитанники лицея постоянно принимали участие во всеукраинской и областной спартакиадах среди допризывной молодежи, где занимали призовые места. Кроме того, личный состав активно участвовал в районных, городских и областных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества и многих других. На территории лицея находится мемориал выпускникам и сотрудникам Донецкого ВВПУ, погибшим при исполнении воинского долга.

Примечания

Ссылки 
 Старый официальный сайт Донецкого лицея с усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. Берегового (не работает с октября 2014 г.)
 Новый официальный сайт Республиканского лицея с усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. Берегового

Учебные заведения Донецка
Ленинский район (Донецк)